Grochowiak ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Grochowiak (1950–2020), deutscher Trainer, Coach, Buchautor
 Manuela Grochowiak-Schmieding (* 1959), deutsche Politikerin
 Stanisław Grochowiak (1934–1976), polnischer Literat
 Thomas Grochowiak (1914–2012), deutscher Maler

Siehe auch:

 Grochowski